Sebastopol en russe : Севастополь comporte plusieurs définitions.

Toponymie 

Sébastopol : ville portuaire de Crimée ;
 aux États-Unis :
 Sebastopol, ville de Californie ;
 Sebastopol : ville portuaire du Mississippi ;
 en France :
 le boulevard de Sébastopol : boulevard parisien séparant le  et le  arrondissements d'une part, le  et le  arrondissements d'autre part ;
 la place Sébastopol, à Lille ;
 Réaumur - Sébastopol, station du métro de Paris, sur les lignes 3 et 4 ;
 la Z.A.C. Sébastopol, une zone commerciale de la ville de Metz.
 au Mexique : 
 ejido de la commune de Chignahuapan (État de Puebla).

Militaire 
 Base navale de Sébastopol : base navale partagée par la Marine russe et la Marine ukrainienne.

Navires de La Marine impériale de Russie et de la Marine soviétique 
 Sebastopol (cuirassé) : cuirassé de la Marine impériale de Russie, il prit part à la Guerre russo-japonaise (1904-1905), il fut sabordé au large de Port-Arthur le  ;
 Sebastopol (1911) : cuirassé en service dans la Marine impériale de Russie de 1914 à 1917 puis dans la Marine soviétique de 1917 à 1956. Il prit part à la Première et à la Seconde Guerre mondiale ;
 Sebastopol (BPC), un porte-hélicoptère de la Classe Mistral, dont la vente a été annulée.

Sport 
Club de Sebastopol : club de football ukrainien fondé en 2002 (PCF Sebastopol)
Club de basket-ball de Sebastopol : club de basket-ball ukrainien fondé en 2008.

Batailles 
 
 Sebastopol : au cours de la Guerre de Crimée (1853-1856) Sebastopol, port russe, fut assiégé par les troupes anglo-françaises (1854-1855).
 Siège de Sébastopol (1941-1942).

Autre 
 Théâtre Sébastopol, salle de spectacle de Lille.
 Sebastopol est le nom de la station spatiale où à lieu l'histoire du jeu vidéo Alien: Isolation.